Beilschmiedia tawaroa är en lagerväxtart som beskrevs av A.E. Wright. Beilschmiedia tawaroa ingår i släktet Beilschmiedia och familjen lagerväxter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Lagerväxter
tawaroa